Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der San Francisco 49ers dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 148 Spielen fanden die meisten Spiele der 49ers gegen die Los Angeles Rams statt. Die beste Siegquote gegen die aktuellen Teams der NFL hat die Mannschaft aus San Francisco gegen die Houston Texans.

Legende:

Alle Saisons seit 1946

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die 49ers, seit ihrem Wechsel in die NFL 1950, getätigt haben. Die 49ers konnten dreimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1953, 1964 und 2005). Von der University of California, Los Angeles und der Stanford University haben die 49er bisher jeweils mit fünf Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 San Francisco 49ers auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde